Hosang ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hosang (* 1956), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Anton Hosang (1929–2022), Schweizer Unternehmer
 Balz Hosang (1948–2018), Schweizer Journalist
 Jacob Hosang (1840–1927), Landwirt, Grubenbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Johann Peter Hosang (1788–1841), Schweizer Privatier und Stifter
 Maik Hosang (* 1961), deutscher Philosoph, Zukunftsforscher und Sozialökologe
 Markus Hosang (* 1951), Schweizer Zellbiologe

Siehe auch:
 Ho-Sang